Івра́нш () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північ від Парижа, 38 км на північний захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 103 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 319,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Івранш на сайті французького Національного інституту географії
 Івранш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Івранш на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Івранш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Івранш на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма